Croce di San Giorgio – bandiera costituita da una croce rossa in campo bianco
 Croce di San Giorgio – decorazione statale della Federazione Russa
 Croce di San Giorgio – onorificenza catalana
 Croce di San Giorgio – decorazione civile del Regno Unito